

Astronomia 
 Cratere Despréz – cratere d'impatto presente sulla superficie di Mercurio

Persone 
 Aimé Desprez (1783-1824) – attore e cantante francese
 Florian-Jules-Félix Desprez (1807-1895) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Isabelle Prévost-Desprez (1959) – magistrata francese
 Josquin Desprez (1450-1521) – compositore franco-fiammingo
 Louis Jean Desprez (1743-1804) – pittore e architetto francese
 Médard Desprez (1764-1842) – banchiere francese
 François-Alexandre Desprez (1778-1833) – generale canadese

Altro 
 Apertura Desprez – apertura estremamente rara nel gioco degli scacchi